Di seguito una lista di asteroidi dal numero 576001 al 577000 con data di scoperta e scopritore.

576001-576100 

|-
| 576001 - ||  || 24 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576002 - ||  || 2 giugno 2006 || Spacewatch
|-
| 576003 - ||  || 30 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 576004 - ||  || 3 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576005 - ||  || 4 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 576006 - ||  || 27 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576007 - ||  || 27 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576008 - ||  || 18 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 576009 - ||  || 10 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 576010 - ||  || 26 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 576011 - ||  || 27 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576012 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 576013 - ||  || 27 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576014 - ||  || 26 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576015 - ||  || 3 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 576016 - ||  || 21 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576017 - ||  || 26 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 576018 - ||  || 28 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576019 - ||  || 11 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 576020 - ||  || 17 febbraio 2001 || AMOS
|-
| 576021 - ||  || 22 settembre 2009 || Bickel, W.
|-
| 576022 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576023 - ||  || 24 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576024 - ||  || 26 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576025 - ||  || 31 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576026 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 576027 - ||  || 30 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 576028 - ||  || 29 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576029 - ||  || 1 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576030 - ||  || 18 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576031 - ||  || 16 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 576032 - ||  || 25 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576033 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576034 - ||  || 26 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576035 - ||  || 9 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 576036 - ||  || 26 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576037 - ||  || 22 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 576038 - ||  || 12 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 576039 - ||  || 24 marzo 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576040 - ||  || 29 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 576041 - ||  || 18 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576042 - ||  || 2 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 576043 - ||  || 28 agosto 2013 || CSS
|-
| 576044 - ||  || 21 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 576045 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576046 - ||  || 26 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576047 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576048 - ||  || 27 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576049 - ||  || 19 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576050 - ||  || 18 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576051 - ||  || 1 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 576052 - ||  || 20 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 576053 - ||  || 1 febbraio 2012 || Bickel, W.
|-
| 576054 - ||  || 3 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576055 - ||  || 29 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 576056 - ||  || 12 ottobre 2010 || CSS
|-
| 576057 - ||  || 26 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576058 - ||  || 2 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576059 - ||  || 13 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576060 - ||  || 1 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 576061 - ||  || 6 ottobre 2007 || Bickel, W.
|-
| 576062 - ||  || 16 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576063 - ||  || 14 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576064 - ||  || 21 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 576065 - ||  || 17 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 576066 - ||  || 5 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576067 - ||  || 26 settembre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 576068 - ||  || 13 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 576069 - ||  || 27 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 576070 - ||  || 14 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576071 - ||  || 20 gennaio 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 576072 - ||  || 15 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576073 - ||  || 14 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576074 - ||  || 21 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576075 - ||  || 19 febbraio 2012 || Holmes, R.
|-
| 576076 - ||  || 18 febbraio 2012 || Hobart, J.
|-
| 576077 - ||  || 30 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576078 - ||  || 16 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576079 - ||  || 19 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 576080 - ||  || 31 gennaio 2012 || Elenin, L.
|-
| 576081 - ||  || 19 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576082 - ||  || 24 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 576083 - ||  || 21 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 576084 - ||  || 23 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 576085 - ||  || 22 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 576086 - ||  || 18 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576087 - ||  || 2 gennaio 2012 || Siding Spring Survey
|-
| 576088 - ||  || 25 febbraio 2012 || CSS
|-
| 576089 - ||  || 24 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576090 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576091 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 576092 - ||  || 31 gennaio 2012 || Elenin, L.
|-
| 576093 - ||  || 6 maggio 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 576094 - ||  || 14 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576095 - ||  || 14 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576096 - ||  || 5 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576097 - ||  || 28 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576098 - ||  || 27 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576099 - ||  || 30 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 576100 - ||  || 21 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|}

576101-576200 

|-
| 576101 - ||  || 28 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576102 - ||  || 20 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 576103 - ||  || 25 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 576104 - ||  || 24 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576105 - ||  || 25 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576106 - ||  || 19 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576107 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 576108 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 576109 - ||  || 20 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 576110 - ||  || 14 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576111 - ||  || 25 aprile 2004 || SDSS Collaboration
|-
| 576112 - ||  || 25 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 576113 - ||  || 15 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576114 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 576115 - ||  || 15 marzo 2012 || Vorobjov, T.
|-
| 576116 - ||  || 14 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 576117 - ||  || 15 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576118 - ||  || 13 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 576119 - ||  || 13 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576120 - ||  || 15 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576121 - ||  || 15 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576122 - ||  || 30 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 576123 - ||  || 19 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576124 - ||  || 16 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576125 - ||  || 29 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 576126 - ||  || 16 marzo 2012 || Sarneczky, K.
|-
| 576127 - ||  || 17 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576128 - ||  || 22 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576129 - ||  || 23 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576130 - ||  || 25 marzo 2012 || Kocher, P.
|-
| 576131 - ||  || 28 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576132 - ||  || 27 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576133 - ||  || 27 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576134 - ||  || 28 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576135 - ||  || 30 marzo 2008 || CSS
|-
| 576136 - ||  || 29 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576137 - ||  || 3 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 576138 - ||  || 24 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576139 - ||  || 26 febbraio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576140 - ||  || 16 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576141 - ||  || 16 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576142 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 576143 - ||  || 27 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576144 - ||  || 27 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576145 - ||  || 25 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576146 - ||  || 30 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 576147 - ||  || 28 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 576148 - ||  || 29 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 576149 - ||  || 2 aprile 2012 || CSS
|-
| 576150 - ||  || 11 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576151 - ||  || 24 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 576152 - ||  || 26 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 576153 - ||  || 1 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 576154 - ||  || 21 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 576155 - ||  || 3 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 576156 - ||  || 15 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576157 - ||  || 20 luglio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 576158 - ||  || 15 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576159 - ||  || 11 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576160 - ||  || 1 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 576161 - ||  || 20 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 576162 - ||  || 2 febbraio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 576163 - ||  || 5 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 576164 - ||  || 3 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 576165 - ||  || 15 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576166 - ||  || 13 aprile 2012 || Siding Spring Survey
|-
| 576167 - ||  || 8 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 576168 - ||  || 31 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 576169 - ||  || 21 giugno 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 576170 - ||  || 1 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576171 - ||  || 16 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576172 - ||  || 31 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576173 - ||  || 16 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 576174 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 576175 - ||  || 21 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576176 - ||  || 15 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576177 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576178 - ||  || 15 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576179 - ||  || 15 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576180 - ||  || 21 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576181 - ||  || 22 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576182 - ||  || 22 marzo 2012 || CSS
|-
| 576183 - ||  || 28 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576184 - ||  || 14 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576185 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576186 - ||  || 20 gennaio 2007 || Mauna Kea
|-
| 576187 - ||  || 27 gennaio 2003 || AMOS
|-
| 576188 - ||  || 18 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 576189 - ||  || 1 dicembre 2005 || Wasserman, L. H., Millis, R. L.
|-
| 576190 - ||  || 1 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576191 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 576192 - ||  || 24 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576193 - ||  || 16 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 576194 - ||  || 10 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576195 - ||  || 4 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 576196 - ||  || 19 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576197 - ||  || 19 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576198 - ||  || 17 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576199 - ||  || 18 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 576200 - ||  || 29 marzo 2012 || Spacewatch
|}

576201-576300 

|-
| 576201 - ||  || 13 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 576202 - ||  || 18 gennaio 2007 || NEAT
|-
| 576203 - ||  || 22 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 576204 - ||  || 16 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 576205 - ||  || 20 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576206 - ||  || 30 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576207 - ||  || 30 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576208 - ||  || 2 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576209 - ||  || 30 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576210 - ||  || 4 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 576211 - ||  || 1 aprile 2003 || NEAT
|-
| 576212 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576213 - ||  || 24 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576214 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576215 - ||  || 13 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 576216 - ||  || 29 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576217 - ||  || 30 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 576218 - ||  || 20 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 576219 - ||  || 16 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576220 - ||  || 27 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 576221 - ||  || 29 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 576222 - ||  || 14 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576223 - ||  || 14 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576224 - ||  || 21 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 576225 - ||  || 31 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576226 - ||  || 15 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576227 - ||  || 21 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 576228 - ||  || 20 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576229 - ||  || 20 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576230 - ||  || 12 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 576231 - ||  || 25 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576232 - ||  || 12 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576233 - ||  || 21 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576234 - ||  || 15 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576235 - ||  || 15 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576236 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 576237 - ||  || 26 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 576238 - ||  || 12 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576239 - ||  || 13 giugno 2008 || Spacewatch
|-
| 576240 - ||  || 16 luglio 2004 || Cerro Tololo
|-
| 576241 - ||  || 12 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576242 - ||  || 3 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 576243 - ||  || 15 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576244 - ||  || 31 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576245 - ||  || 1 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576246 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 576247 - ||  || 15 maggio 2012 || Spacewatch
|-
| 576248 - ||  || 15 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576249 - ||  || 12 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576250 - ||  || 8 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576251 - ||  || 12 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576252 - ||  || 12 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576253 - ||  || 14 aprile 1999 || Spacewatch
|-
| 576254 - ||  || 14 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576255 - ||  || 24 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576256 - ||  || 21 maggio 2015 || Cerro Tololo-DECam
|-
| 576257 - ||  || 14 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576258 - ||  || 12 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576259 - ||  || 15 maggio 2012 || Spacewatch
|-
| 576260 - ||  || 15 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576261 - ||  || 25 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 576262 - ||  || 21 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 576263 - ||  || 17 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576264 - ||  || 21 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576265 - ||  || 6 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 576266 - ||  || 21 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576267 - ||  || 16 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576268 - ||  || 5 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576269 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576270 - ||  || 28 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576271 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 576272 - ||  || 27 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576273 - ||  || 8 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576274 - ||  || 3 giugno 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576275 - ||  || 19 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576276 - ||  || 18 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576277 - ||  || 25 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576278 - ||  || 8 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 576279 - ||  || 19 maggio 2012 || Sarneczky, K.
|-
| 576280 - ||  || 19 maggio 2012 || Sarneczky, K.
|-
| 576281 - ||  || 2 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 576282 - ||  || 22 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 576283 - ||  || 21 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576284 - ||  || 21 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576285 - ||  || 21 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 576286 - ||  || 29 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 576287 - ||  || 3 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 576288 - ||  || 17 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576289 - ||  || 26 settembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 576290 - ||  || 16 luglio 2004 || Cerro Tololo
|-
| 576291 - ||  || 10 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576292 - ||  || 31 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 576293 - ||  || 15 novembre 2009 || Teamo, N.
|-
| 576294 - ||  || 19 maggio 2012 || Spacewatch
|-
| 576295 - ||  || 25 maggio 2012 || ESA OGS
|-
| 576296 - ||  || 6 marzo 2003 || NEAT
|-
| 576297 - ||  || 16 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576298 - ||  || 27 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576299 - ||  || 9 settembre 2004 || Barentine, J. C.
|-
| 576300 - ||  || 22 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|}

576301-576400 

|-
| 576301 - ||  || 9 giugno 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576302 - ||  || 10 giugno 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576303 - ||  || 14 giugno 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576304 - ||  || 21 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 576305 - ||  || 9 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 576306 - ||  || 9 novembre 2013 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 576307 - ||  || 13 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576308 - ||  || 14 giugno 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576309 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 576310 - ||  || 21 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 576311 - ||  || 30 maggio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 576312 - ||  || 16 giugno 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576313 - ||  || 17 giugno 2012 || Sarneczky, K.
|-
| 576314 - ||  || 21 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576315 - ||  || 6 settembre 2004 || NEAT
|-
| 576316 - ||  || 3 settembre 2005 || NEAT
|-
| 576317 - ||  || 16 giugno 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576318 - ||  || 21 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576319 - ||  || 16 giugno 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576320 - ||  || 2 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576321 - ||  || 28 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576322 - ||  || 29 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576323 - ||  || 19 giugno 2012 || ESA OGS
|-
| 576324 - ||  || 21 giugno 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576325 - ||  || 28 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576326 - ||  || 25 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576327 - ||  || 4 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 576328 - ||  || 14 agosto 2001 || AMOS
|-
| 576329 - ||  || 28 luglio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576330 - ||  || 6 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576331 - ||  || 8 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576332 - ||  || 8 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576333 - ||  || 8 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576334 - ||  || 8 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576335 - ||  || 29 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576336 - ||  || 29 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 576337 - ||  || 25 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 576338 - ||  || 10 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 576339 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 576340 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 576341 - ||  || 3 novembre 2008 || CSS
|-
| 576342 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 576343 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 576344 - ||  || 25 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 576345 - ||  || 11 agosto 2012 || Lehmann, G., Knofel, A.
|-
| 576346 - ||  || 24 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 576347 - ||  || 13 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576348 - ||  || 27 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 576349 - ||  || 28 agosto 2003 || NEAT
|-
| 576350 - ||  || 8 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576351 - ||  || 7 ottobre 2005 || Mauna Kea
|-
| 576352 - ||  || 24 ottobre 2005 || Mauna Kea
|-
| 576353 - ||  || 14 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 576354 - ||  || 30 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 576355 - ||  || 19 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 576356 - ||  || 13 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576357 - ||  || 6 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576358 - ||  || 4 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 576359 - ||  || 7 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 576360 - ||  || 18 settembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576361 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 576362 - ||  || 26 settembre 2003 || NEAT
|-
| 576363 - ||  || 14 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576364 - ||  || 25 luglio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 576365 - ||  || 14 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576366 - ||  || 14 agosto 2012 || Siding Spring Survey
|-
| 576367 - ||  || 13 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 576368 - ||  || 13 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576369 - ||  || 13 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576370 - ||  || 13 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576371 - ||  || 11 agosto 2012 || Elenin, L.
|-
| 576372 - ||  || 16 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 576373 Wolfgangbusch ||  || 16 agosto 2012 || ESA OGS
|-
| 576374 - ||  || 13 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576375 - ||  || 2 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576376 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 576377 - ||  || 1 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576378 - ||  || 30 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 576379 - ||  || 21 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576380 - ||  || 3 settembre 2003 || AMOS
|-
| 576381 - ||  || 17 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576382 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 576383 - ||  || 13 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 576384 - ||  || 2 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576385 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 576386 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 576387 - ||  || 20 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 576388 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 576389 - ||  || 27 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576390 - ||  || 9 novembre 2007 || CSS
|-
| 576391 - ||  || 19 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576392 - ||  || 19 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 576393 - ||  || 24 agosto 2003 || Cerro Tololo
|-
| 576394 - ||  || 10 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 576395 - ||  || 12 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576396 - ||  || 13 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 576397 - ||  || 23 luglio 2003 || NEAT
|-
| 576398 - ||  || 25 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 576399 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 576400 - ||  || 25 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|}

576401-576500 

|-
| 576401 - ||  || 3 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576402 - ||  || 26 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576403 - ||  || 7 dicembre 2013 || Spacewatch
|-
| 576404 - ||  || 26 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576405 - ||  || 17 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 576406 - ||  || 26 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576407 - ||  || 25 agosto 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576408 - ||  || 8 settembre 2012 || Gajdos, S., Vilagi, J.
|-
| 576409 - ||  || 21 settembre 2003 || NEAT
|-
| 576410 - ||  || 29 agosto 2003 || AMOS
|-
| 576411 - ||  || 14 settembre 2012 || CSS
|-
| 576412 - ||  || 15 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576413 - ||  || 25 gennaio 2009 || CSS
|-
| 576414 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 576415 - ||  || 14 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 576416 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 576417 - ||  || 14 settembre 2012 || ESA OGS
|-
| 576418 - ||  || 23 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 576419 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 576420 - ||  || 6 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576421 - ||  || 29 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576422 - ||  || 18 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 576423 - ||  || 29 agosto 2003 || AMOS
|-
| 576424 - ||  || 15 settembre 2012 || CSS
|-
| 576425 - ||  || 15 settembre 2012 || CSS
|-
| 576426 - ||  || 21 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 576427 - ||  || 14 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576428 - ||  || 16 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 576429 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 576430 - ||  || 19 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 576431 - ||  || 28 ottobre 2003 || Bickel, W.
|-
| 576432 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 576433 - ||  || 29 novembre 2003 || Healy, D.
|-
| 576434 - ||  || 17 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576435 - ||  || 18 settembre 2012 || Apitzsch, R.
|-
| 576436 - ||  || 18 gennaio 2010 || Chestnov, D., Novichonok, A.
|-
| 576437 - ||  || 15 settembre 2002 || AMOS
|-
| 576438 - ||  || 16 settembre 2012 || CSS
|-
| 576439 - ||  || 17 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 576440 - ||  || 26 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 576441 - ||  || 14 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 576442 - ||  || 31 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 576443 - ||  || 10 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576444 - ||  || 25 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 576445 - ||  || 19 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 576446 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 576447 - ||  || 20 settembre 2012 || Elenin, L.
|-
| 576448 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 576449 - ||  || 18 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576450 - ||  || 9 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 576451 - ||  || 26 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576452 - ||  || 18 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576453 - ||  || 18 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576454 - ||  || 26 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576455 - ||  || 1 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576456 - ||  || 1 maggio 2006 || Mauna Kea
|-
| 576457 - ||  || 18 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576458 - ||  || 24 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 576459 - ||  || 28 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 576460 - ||  || 2 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 576461 - ||  || 17 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576462 - ||  || 13 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 576463 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 576464 - ||  || 21 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 576465 - ||  || 24 settembre 2012 || Falla, N.
|-
| 576466 - ||  || 21 settembre 2012 || Langbroek, M.
|-
| 576467 - ||  || 13 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 576468 - ||  || 19 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576469 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 576470 - ||  || 27 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576471 - ||  || 19 novembre 2003 || NEAT
|-
| 576472 - ||  || 21 settembre 2003 || NEAT
|-
| 576473 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 576474 - ||  || 17 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 576475 - ||  || 17 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 576476 - ||  || 10 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 576477 - ||  || 21 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 576478 - ||  || 27 settembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576479 - ||  || 28 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 576480 - ||  || 22 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 576481 - ||  || 16 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 576482 - ||  || 19 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576483 - ||  || 3 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576484 - ||  || 17 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 576485 - ||  || 25 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576486 - ||  || 21 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576487 - ||  || 25 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576488 - ||  || 17 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576489 - ||  || 18 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576490 - ||  || 26 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 576491 - ||  || 22 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 576492 - ||  || 24 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576493 - ||  || 16 settembre 2012 || CSS
|-
| 576494 - ||  || 25 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576495 - ||  || 28 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576496 - ||  || 23 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576497 - ||  || 5 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576498 - ||  || 20 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 576499 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 576500 - ||  || 13 luglio 2009 || Cerro Burek
|}

576501-576600 

|-
| 576501 - ||  || 5 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576502 - ||  || 22 settembre 2012 || Vorobjov, T., Kostin, A.
|-
| 576503 - ||  || 15 settembre 2012 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 576504 - ||  || 20 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 576505 - ||  || 6 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576506 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576507 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 576508 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 576509 - ||  || 14 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576510 - ||  || 21 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 576511 - ||  || 14 settembre 1999 || CSS
|-
| 576512 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 576513 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576514 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576515 - ||  || 16 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 576516 - ||  || 15 settembre 2012 || ESA OGS
|-
| 576517 - ||  || 14 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576518 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576519 - ||  || 17 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576520 - ||  || 14 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 576521 - ||  || 10 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576522 - ||  || 21 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576523 - ||  || 30 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 576524 - ||  || 6 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576525 - ||  || 16 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 576526 - ||  || 16 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576527 - ||  || 9 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576528 - ||  || 9 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 576529 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 576530 - ||  || 20 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 576531 - ||  || 6 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576532 - ||  || 6 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576533 - ||  || 15 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576534 - ||  || 23 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576535 - ||  || 31 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576536 - ||  || 6 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576537 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 576538 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576539 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576540 - ||  || 3 settembre 2007 || CSS
|-
| 576541 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 576542 - ||  || 5 dicembre 2003 || CSS
|-
| 576543 - ||  || 28 agosto 2003 || AMOS
|-
| 576544 - ||  || 9 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576545 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 576546 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 576547 - ||  || 16 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576548 - ||  || 16 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576549 - ||  || 3 settembre 2007 || Ferrando, R., Ferrando, M.
|-
| 576550 - ||  || 10 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576551 - ||  || 3 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 576552 - ||  || 10 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576553 - ||  || 18 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576554 - ||  || 10 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576555 - ||  || 16 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 576556 - ||  || 10 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576557 - ||  || 6 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576558 - ||  || 9 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 576559 - ||  || 13 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 576560 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 576561 - ||  || 5 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576562 - ||  || 6 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576563 - ||  || 22 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 576564 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 576565 - ||  || 17 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576566 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 576567 - ||  || 11 settembre 2012 || Siding Spring Survey
|-
| 576568 - ||  || 26 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 576569 - ||  || 5 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576570 - ||  || 5 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576571 - ||  || 6 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 576572 - ||  || 24 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 576573 - ||  || 3 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 576574 - ||  || 24 giugno 2001 || Spacewatch
|-
| 576575 - ||  || 20 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 576576 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576577 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576578 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576579 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576580 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 576581 - ||  || 13 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576582 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 576583 - ||  || 31 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 576584 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576585 - ||  || 22 settembre 2003 || NEAT
|-
| 576586 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576587 - ||  || 10 ottobre 2012 || Bickel, W.
|-
| 576588 - ||  || 11 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 576589 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576590 - ||  || 11 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576591 - ||  || 26 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 576592 - ||  || 19 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576593 - ||  || 11 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576594 - ||  || 11 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576595 - ||  || 11 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576596 - ||  || 11 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576597 - ||  || 13 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 576598 - ||  || 15 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 576599 - ||  || 14 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 576600 - ||  || 6 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|}

576601-576700 

|-
| 576601 - ||  || 4 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 576602 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 576603 - ||  || 5 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576604 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 576605 - ||  || 11 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 576606 - ||  || 26 settembre 2012 || CSS
|-
| 576607 - ||  || 5 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 576608 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576609 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576610 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576611 - ||  || 21 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 576612 - ||  || 11 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576613 - ||  || 11 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576614 - ||  || 11 ottobre 2012 || Sarneczky, K.
|-
| 576615 - ||  || 25 giugno 2011 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 576616 - ||  || 5 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576617 - ||  || 4 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576618 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576619 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576620 - ||  || 19 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576621 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576622 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576623 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576624 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576625 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576626 - ||  || 16 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 576627 - ||  || 8 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 576628 - ||  || 11 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576629 - ||  || 15 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576630 - ||  || 6 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576631 - ||  || 11 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576632 - ||  || 11 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576633 - ||  || 9 febbraio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576634 - ||  || 27 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 576635 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 576636 - ||  || 10 ottobre 2012 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 576637 - ||  || 10 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576638 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576639 - ||  || 14 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 576640 - ||  || 14 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 576641 - ||  || 14 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 576642 - ||  || 1 marzo 2003 || Cerro Tololo
|-
| 576643 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 576644 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576645 - ||  || 15 settembre 2012 || ESA OGS
|-
| 576646 - ||  || 11 ottobre 2012 || Sarneczky, K.
|-
| 576647 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 576648 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576649 - ||  || 20 luglio 2007 || LUSS
|-
| 576650 - ||  || 18 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 576651 - ||  || 1 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 576652 - ||  || 10 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 576653 - ||  || 9 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576654 - ||  || 11 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576655 - ||  || 14 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 576656 - ||  || 11 ottobre 2012 || Sarneczky, K.
|-
| 576657 - ||  || 10 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576658 - ||  || 10 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576659 - ||  || 11 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 576660 - ||  || 4 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576661 - ||  || 11 ottobre 2012 || Sarneczky, K.
|-
| 576662 - ||  || 8 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 576663 - ||  || 6 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576664 - ||  || 30 settembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 576665 - ||  || 2 gennaio 2014 || Spacewatch
|-
| 576666 - ||  || 15 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576667 - ||  || 21 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 576668 - ||  || 10 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576669 - ||  || 17 maggio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 576670 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576671 - ||  || 14 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 576672 - ||  || 30 settembre 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576673 - ||  || 5 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 576674 - ||  || 9 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 576675 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576676 - ||  || 10 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576677 - ||  || 4 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576678 - ||  || 28 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 576679 - ||  || 3 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576680 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576681 - ||  || 11 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576682 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576683 - ||  || 11 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576684 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576685 - ||  || 10 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576686 - ||  || 14 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 576687 - ||  || 9 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576688 - ||  || 13 ottobre 2012 || CSS
|-
| 576689 - ||  || 6 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576690 - ||  || 9 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576691 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576692 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576693 - ||  || 15 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576694 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576695 - ||  || 10 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576696 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576697 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576698 - ||  || 16 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576699 - ||  || 8 agosto 2005 || Cerro Tololo
|-
| 576700 - ||  || 24 ottobre 2008 || Spacewatch
|}

576701-576800 

|-
| 576701 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576702 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576703 - ||  || 16 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576704 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576705 - ||  || 16 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576706 - ||  || 8 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576707 - ||  || 4 febbraio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576708 - ||  || 2 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576709 - ||  || 17 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576710 - ||  || 17 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576711 - ||  || 17 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576712 - ||  || 6 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576713 - ||  || 29 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576714 - ||  || 17 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576715 - ||  || 17 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576716 - ||  || 11 ottobre 2012 || Sarneczky, K.
|-
| 576717 - ||  || 20 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576718 - ||  || 10 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 576719 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576720 - ||  || 16 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576721 - ||  || 8 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 576722 - ||  || 8 ottobre 2012 || CSS
|-
| 576723 - ||  || 19 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576724 - ||  || 20 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576725 - ||  || 1 ottobre 2011 || Sarneczky, K.
|-
| 576726 - ||  || 25 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 576727 - ||  || 29 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576728 - ||  || 20 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576729 - ||  || 13 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 576730 - ||  || 15 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576731 - ||  || 1 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 576732 - ||  || 20 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 576733 - ||  || 9 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576734 - ||  || 9 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576735 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 576736 - ||  || 12 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 576737 - ||  || 5 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 576738 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 576739 - ||  || 8 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 576740 - ||  || 20 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 576741 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576742 - ||  || 19 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576743 - ||  || 7 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 576744 - ||  || 13 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 576745 - ||  || 19 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576746 - ||  || 11 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576747 - ||  || 28 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 576748 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 576749 - ||  || 3 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 576750 - ||  || 11 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 576751 - ||  || 15 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 576752 - ||  || 22 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576753 - ||  || 10 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576754 - ||  || 18 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576755 - ||  || 25 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576756 - ||  || 19 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576757 - ||  || 19 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576758 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 576759 - ||  || 18 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576760 - ||  || 22 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576761 - ||  || 13 settembre 2007 || LUSS
|-
| 576762 - ||  || 10 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 576763 - ||  || 20 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576764 - ||  || 22 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576765 - ||  || 21 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576766 - ||  || 13 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 576767 - ||  || 19 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576768 - ||  || 20 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576769 - ||  || 21 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 576770 - ||  || 2 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 576771 - ||  || 21 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 576772 - ||  || 21 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576773 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 576774 - ||  || 18 novembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 576775 - ||  || 22 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 576776 - ||  || 23 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576777 - ||  || 18 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 576778 - ||  || 18 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 576779 - ||  || 22 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 576780 - ||  || 25 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 576781 - ||  || 18 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 576782 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 576783 - ||  || 10 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576784 - ||  || 24 agosto 2006 || NEAT
|-
| 576785 - ||  || 22 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576786 - ||  || 10 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576787 - ||  || 5 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576788 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576789 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 576790 - ||  || 20 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 576791 - ||  || 2 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 576792 - ||  || 17 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576793 - ||  || 20 ottobre 2012 || Kiraly, A.
|-
| 576794 - ||  || 23 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576795 - ||  || 22 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576796 - ||  || 21 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576797 - ||  || 20 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 576798 - ||  || 18 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576799 - ||  || 17 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576800 - ||  || 18 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|}

576801-576900 

|-
| 576801 - ||  || 22 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576802 - ||  || 22 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576803 - ||  || 27 settembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 576804 - ||  || 21 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576805 - ||  || 7 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 576806 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576807 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576808 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576809 - ||  || 17 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576810 - ||  || 20 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576811 - ||  || 22 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576812 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576813 - ||  || 22 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576814 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576815 - ||  || 16 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576816 - ||  || 17 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576817 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576818 - ||  || 22 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576819 - ||  || 24 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576820 - ||  || 19 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576821 - ||  || 26 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576822 - ||  || 25 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576823 - ||  || 18 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576824 - ||  || 11 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576825 - ||  || 11 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576826 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576827 - ||  || 6 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576828 - ||  || 27 giugno 2011 || Spacewatch
|-
| 576829 - ||  || 20 agosto 2000 || Spacewatch
|-
| 576830 - ||  || 16 ottobre 2012 || CSS
|-
| 576831 - ||  || 26 aprile 2006 || Cerro Tololo
|-
| 576832 - ||  || 20 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 576833 - ||  || 14 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576834 - ||  || 6 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576835 - ||  || 23 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576836 - ||  || 25 maggio 2006 || Mauna Kea
|-
| 576837 - ||  || 6 maggio 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 576838 - ||  || 2 maggio 2005 || Broughton, J.
|-
| 576839 - ||  || 3 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576840 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576841 - ||  || 21 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576842 - ||  || 21 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576843 - ||  || 23 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576844 - ||  || 7 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576845 - ||  || 6 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576846 - ||  || 20 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 576847 - ||  || 7 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576848 - ||  || 6 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 576849 - ||  || 30 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 576850 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 576851 - ||  || 21 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 576852 - ||  || 6 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 576853 Rafalreszelewski ||  || 16 ottobre 2012 || M. Kusiak, M. Żołnowski
|-
| 576854 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576855 - ||  || 22 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 576856 - ||  || 21 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576857 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 576858 - ||  || 25 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 576859 - ||  || 6 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576860 - ||  || 20 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576861 - ||  || 9 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576862 - ||  || 22 luglio 2007 || LUSS
|-
| 576863 - ||  || 21 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576864 - ||  || 21 dicembre 2006 || Wasserman, L. H.
|-
| 576865 - ||  || 14 novembre 2012 || Gerke, V.
|-
| 576866 - ||  || 15 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 576867 - ||  || 14 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 576868 - ||  || 15 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576869 - ||  || 19 settembre 2006 || CSS
|-
| 576870 Országlili ||  || 18 ottobre 2012 || Hodosan, G.
|-
| 576871 - ||  || 19 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576872 - ||  || 12 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576873 - ||  || 13 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576874 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576875 - ||  || 29 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 576876 - ||  || 27 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576877 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 576878 - ||  || 24 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 576879 - ||  || 12 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576880 - ||  || 4 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576881 - ||  || 14 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 576882 - ||  || 30 settembre 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576883 - ||  || 4 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 576884 - ||  || 7 novembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576885 - ||  || 7 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576886 - ||  || 16 novembre 2012 || Holmes, R.
|-
| 576887 - ||  || 21 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576888 - ||  || 13 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 576889 - ||  || 21 aprile 2004 || CINEOS
|-
| 576890 - ||  || 23 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 576891 - ||  || 17 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 576892 - ||  || 22 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576893 - ||  || 5 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 576894 - ||  || 20 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576895 - ||  || 16 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576896 - ||  || 27 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 576897 - ||  || 31 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576898 - ||  || 27 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576899 - ||  || 20 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 576900 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|}

576901-577000 

|-
| 576901 Adagio ||  || 28 gennaio 2008 || P. Martinez
|-
| 576902 - ||  || 23 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 576903 - ||  || 22 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 576904 - ||  || 16 novembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576905 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576906 - ||  || 22 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 576907 - ||  || 7 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576908 - ||  || 5 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576909 - ||  || 7 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576910 - ||  || 17 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576911 - ||  || 4 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576912 - ||  || 5 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576913 - ||  || 2 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576914 - ||  || 2 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576915 - ||  || 23 gennaio 2003 || Boattini, A., Hainaut, O.
|-
| 576916 - ||  || 3 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 576917 - ||  || 17 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 576918 - ||  || 5 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 576919 - ||  || 7 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576920 - ||  || 23 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 576921 - ||  || 12 agosto 2001 || AMOS
|-
| 576922 - ||  || 2 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 576923 - ||  || 3 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576924 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576925 - ||  || 3 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576926 - ||  || 3 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576927 - ||  || 3 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576928 - ||  || 7 novembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576929 - ||  || 25 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 576930 - ||  || 13 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576931 - ||  || 31 luglio 2005 || NEAT
|-
| 576932 - ||  || 2 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576933 - ||  || 14 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 576934 - ||  || 29 luglio 2002 || NEAT
|-
| 576935 - ||  || 4 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576936 - ||  || 4 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576937 - ||  || 4 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576938 - ||  || 20 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 576939 - ||  || 31 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576940 - ||  || 26 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576941 - ||  || 5 dicembre 2012 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 576942 - ||  || 21 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576943 - ||  || 5 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576944 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 576945 - ||  || 7 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576946 - ||  || 6 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576947 - ||  || 23 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 576948 - ||  || 20 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 576949 - ||  || 23 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 576950 - ||  || 6 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576951 - ||  || 6 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576952 - ||  || 5 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 576953 - ||  || 9 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 576954 - ||  || 21 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 576955 - ||  || 6 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576956 - ||  || 7 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576957 - ||  || 12 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576958 - ||  || 13 novembre 2012 || Boyle, R. P., Laugalys, V.
|-
| 576959 - ||  || 15 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576960 - ||  || 4 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576961 - ||  || 4 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576962 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 576963 - ||  || 24 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 576964 - ||  || 5 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576965 - ||  || 5 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576966 - ||  || 22 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 576967 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 576968 - ||  || 2 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 576969 - ||  || 24 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 576970 - ||  || 5 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576971 - ||  || 22 ottobre 2006 || CSS
|-
| 576972 - ||  || 7 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576973 - ||  || 30 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576974 - ||  || 17 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 576975 - ||  || 12 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576976 - ||  || 21 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576977 - ||  || 7 dicembre 2012 || Spacewatch
|-
| 576978 - ||  || 12 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576979 - ||  || 26 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576980 - ||  || 8 dicembre 2012 || CSS
|-
| 576981 - ||  || 31 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576982 - ||  || 8 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576983 - ||  || 21 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576984 - ||  || 5 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576985 - ||  || 20 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 576986 - ||  || 18 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576987 - ||  || 8 dicembre 2012 || Spacewatch
|-
| 576988 - ||  || 11 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576989 - ||  || 9 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 576990 - ||  || 9 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 576991 - ||  || 1 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 576992 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 576993 - ||  || 26 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576994 - ||  || 19 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 576995 - ||  || 20 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 576996 - ||  || 2 giugno 2003 || Spacewatch
|-
| 576997 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 576998 - ||  || 6 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 576999 - ||  || 11 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577000 - ||  || 11 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0576001